Borre  har flere betydninger:

 Borre, en landsby på den østlige del af Møn
 Borre Å, et vandløb i Midtjylland
 Borre Sogn, et sogn i Stege-Vordingborg Provsti
 Borre Sømose, en tidligere fjord
 Borre Station, en jernbanestation på Hortenlinjen
 Borren, en halvø på det nordlige Møn

Personer 
 Anthony Vanden Borre, en congolesisk født belgisk fodboldspiller
 Charles Borre Selby, en dansk diplomat og godsejer
 Claus Borre, en dansk sportsjournalist
 Harald Borre, en dansk maler
 Martin Borre, en dansk journalist
 Peter Borre, en dansk handelsmand

Se også 
 Borreby